Португал је до сада учествовао 53 пута, први пут 1964. године. Португал је после 50 и више година остварио своју прву победу 2017. захваљујући Салвадору Собралу и песми Amar pelos dois.

Представници

Организовање Песме Евровизије 

Песма Евровизије
Португал